Il singolare del torneo di tennis Stockholm Open 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore James Blake che ha battuto in finale Paradorn Srichaphan  6–1, 7–6(6).

Teste di serie

  Thomas Johansson (quarti di finale)
  David Ferrer (primo turno)
  Taylor Dent (primo turno)
  Mario Ančić (secondo turno)

 Olivier Rochus (semifinali)
 James Blake (campione)
 Jarkko Nieminen (secondo turno)
 Fernando Verdasco (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Stockholm Open 2005
ATP Tour 2005